Palosaari est un nom  propre finnois.

Toponyme 

 Palosaari, un des douze districts de la ville de Vaasa en Finlande.

Patronyme

, joueur finlandais de hockey sur glace
 (1939-2011), évangéliste finlandais

Patronyme finnois